Carpometacarpaal gewricht
 Collegium Musicum Carolinum
 Carboxymethylcellulose (verdikkingsmiddel)
 Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik'
 Kritische micelconcentratie, vaak CMC genoemd (critical micelle concentration)
 Certified Management Consultant
 Certified Municipal Clerk, internationale certificeringstitel voor griffiers
 Centraal Missie Commissariaat
 CMC (label)
 Centraal Medisch Centrum, tv-serie op RTL 4
 Curaçao Medical Center, ziekenhuis op Curaçao